Henrik Wrede kan avse flera medlemmar av adelssläkten Wrede af Elimä:

Henrik Wrede (död 1605), släktens grundare (den adliga delen)
Henrik Jacob Wrede (1696-1758), svensk partiman
Henrik Wrede (1861–1945), svensk jurist och politiker
Carl Henrik Wrede (1897-1962), svensk militär
Georg Henrik Wrede (född 1964), finländsk politiker